«Centro de Interpretación de la Minería» es un nombre genérico dado a un tipo de exposición con fines didácticos destinado generalmente a ofrecer información sobre actividades mineras. El nombre puede corresponder a cualquiera de los siguientes lugares:

España 
Centro de Interpretación de la Minería, localizado en Aliaga (Teruel).
Centro de Interpretación de la Minería, localizado en Almadén (Ciudad Real).
Centro de Interpretación de la Minería, situado en Barruelo de Santullán (Palencia).
Centro de Interpretación del Poblado Minero de Bustiello, situado en Bustiello (Asturias).
Centro de interpretación de la Minería en Extremadura, situado en Cáceres, provincia de Cáceres.
Centro de Interpretación de la Minería, situado en El Cabaco (Salamanca).
Centro de Interpretación de la Mina Las Matildes, situado en La Unión (Murcia).
Centro de Interpretación del Paisaje Minero, situado en Linares (Jaén).
Centro de Interpretación de Arditurri, situado en Oyarzun (Guipúzcoa).